|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Wuhan (officieel Wuhan Open) van 2015 vond plaats van zondag 27 september tot en met zaterdag 3 oktober 2015 in de Chinese stad Wuhan. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet: 33 speelsters uit de top 40 namen eraan deel.

Titelverdedigster Petra Kvitová was het derde reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Roberta Vinci.

De als eerste geplaatste Simona Halep kwam evenmin voorbij de derde ronde. Daarin verloor zij van Johanna Konta.

De ongeplaatste Venus Williams uit de Verenigde Staten trok de toernooizege naar zich toe. Zij ver­sloeg in de finale de als vijfde geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza, die in de loop van de tweede set de strijd moest staken wegens een enkelblessure. Williams won haar 47e WTA-titel, de tweede van 2015.

Geplaatste speelsters 
 Ranking per 21 september 2015

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Flavia Pennetta had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hingis wist, aan de zijde van Sania Mirza, haar titel te prolongeren.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Roemeense koppel Irina-Camelia Begu en Monica Niculescu in twee sets. Het was hun zevende geza­menlijke titel. Hingis had daarnaast 41 eerdere dubbel­speltitels met andere partners; Mirza 23.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Wuhan 2015
Wuhan